Фрегат:
 Фрегат (Fregata) — рід птахів.
 Фрегат — тип або клас військових кораблів.
 Фрегат — острів в Індійському океані, у складі Сейшельських островів.
 Фрегат — готельний комплекс у середмісті Херсона.
 Фрегат — багатофункціональна радіолокаційна станція бойових надводних кораблів Росії.
 Фрегат-СБ — розгінний блок у складі ракети-носія середнього і важкого класів російського виробництва.